Krzysztof Sikora (ur. 1954) – przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2006–2010)
 Krzysztof Sikora (ur. 1959) – poseł na Sejm V kadencji (2005–2007)